Пальоса:
 Пальоса — муниципалитет в Бразилии
 Пальоса — архаичный тип жилища в Испании